Кудрявцев, Сергей Валентинович:
 Кудрявцев, Сергей Валентинович (1902—1980) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Кудрявцев, Сергей Валентинович (род. 1956) — российский кинокритик, редактор и обозреватель, киновед, режиссёр.